Schumacher er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Alex Schumacher (dansk forfatter, 1853-1932)
 Harald Schumacher (tysk fodboldspiller, 1954-)
 Heinrich Christian Schumacher (dansk-tysk astronom, 1780-1850)
 Joel Schumacher (amerikansk filminstruktør, 1939-2020)
 Kim Schumacher (dansk diskjockey, radio- og tv vært, 1949-1990)
 Kurt Schumacher (tysk politiker, 1890-1952)
 Michael Schumacher (tysk racerkører, 1969-)
 Mick Schumacher (tysk racerkører, 1999-)
 Peder Schumacher (dansk statsmand, 1635-1699)
 Ralf Schumacher (tysk racerkører, 1975-)
 Stefan Schumacher (tysk cykelrytter, 1981-)

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne